Лагуна де Тортугас има више значења:

 Лагуна де Тортугас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лагуна де Тортугас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику